CROT () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 612 амінокислот, а молекулярна маса — 70 178.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, ацилтрансфераз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як метаболізм жирних кислот, метаболізм ліпідів, транспорт, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у пероксисомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Трансферази
Некатегоризовані білки